CRN est un sigle de 3 lettres pouvant signifier :
 Caisse de retraite des notaires ;
 Centre de recherches nucléaires, inauguré à Strasbourg en 1959, devenu l’Institut de recherches subatomiques (IReS) en 1997, puis le Département Recherches subatomiques (DRS) de l’Institut pluridisciplinaire Hubert Curien en 2006
 Construzioni e Riparazioni Navali, chantier naval ;
 CRN, anciennement Computer Reseller News, un magazine américain.

CRN est un code pouvant désigner :
 Cromarty, une zone maritime au nord de l’Écosse.